Vitabborrtjärn kan avse:
Vitabborrtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Vitabborrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (6,38 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn